Орше́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Орлеана, 10 км на захід від Блуа.

Історія 

1 січня 2016 року Оршез і Молінеф було об'єднано в новий муніципалітет Валансісс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 350 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 920,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оршез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Оршез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер